Рабство в Византии () существовало на протяжении всей её истории. Основным источником рабов были военнопленные, начиная с X века преимущественно с Балканского полуострова и Северного Причерноморья. Рабы использовались в императорских мастерских и на разнообразных работах в городах. Начиная с XI века институт рабства приходит в упадок, количество рабов сокращается, а рабское состояние начинает рассматриваться как противоречащее законам природы.

Правовое положение 
В правовом отношении рабы занимали двойственное положение между людьми и движимым имуществом. Они отвечали за собственные правонарушения, и начиная с VI века причинение смерти рабу рассматривалось как убийство. В прочих отношениях права рабов имели существенные ограничения. Они не могли свидетельствовать в суде или выступать стороной в юридическом процессе; владелец нес за них ноксальную ответственность. Являясь собственностью, рабы не могли обладать правом собственности, хотя могли распоряжаться личным пекулием. Проблематика рабства занимает значительное место в законодательстве императора Юстиниана I (527—565). В Corpus iuris civilis официально провозглашалось разделение всех людей на свободных и рабов (). В Дигестах такое положение вещей обосновывалось следующим образом: по природе все люди рождаются равными, что обусловлено «естественным правом». Тем не менее, исторически, у некоторых народов возник обычай сохранять жизнь военнопленным, продавая их при этом в рабство. В результате, по «праву народов», один человек отдаётся под власть другого вопреки природе и первоначальной свободе.

Новеллой императора Льва VI (886—912) императорским рабам было дозволено завещать своё имущество, но для прочих категорий таких прав не было даже в XI—XII веках. Другой новеллой Льва VI рабам было запрещено без разрешения владельца становиться священниками или монахами, а заключение христианского брака для них было позволено только при императоре Алексее I Комнине (1081—1118). Дети, рождённые рабыней, наследовали статус матери независимо от статуса отца. Если рабыня находилась в коллективной собственности нескольких господ, её дети разделялись пропорционально между владельцами. Продажа в рабство самого себя была запрещена при Льве VI.

Поступление рабов в Византию 
Значительное количество рабов поступило в Византию в результате победоносных войн Юстиниана I, особенно после Вандальской войны. Согласно Прокопию Кесарийскому, византийцы мужчин-вандалов преимущественно убивали, а женщин и детей обращали в рабство. Также Прокопий сообщает о притоке рабов из областей, прилегающих к Чёрному морю, в частности из Лазики, жители которой обменивали товары византийских купцов на рабов. Рост количества рабов в империи в империи в VI веке можно оценить только по косвенным признакам, например, по значительному увеличению упоминаний в египетских папирусах.

Цены на рабов варьировались в зависимости от эпохи и провинции. В папирусах (P. Stras. 1404) встречается цена в 4 номисмы для чёрных рабов, ввозимых эфиопскими торговцами. Законодательство Юстиниана установило постоянные цены на рабов в зависимости от их категории: 20 солидов за раба без особых достоинств, 30 солидов за евнуха старше 10 лет, 40 — за раба, обученного какой-либо профессии, 50 — если он может исполнять обязанности нотария, 60 — если врач или повитуха, 70 — за обученного евнуха старше 10 лет. На стоимость раба влияло его происхождение — склонные к побегу рабы из свободолюбивых народов стоили дешевле, как и строптивые или склонные к самоубийству или воровству. Продажа уроженца империи в чужие страны запрещалась. Византийское правительство облагало ввоз рабов пошлиной, составлявшей в среднем 10 %. Основные таможни были в , для кораблей, прибывающих из Восточной Европы и Кавказа, и Абидос для поставок из Средиземноморья. Работорговцы пытались уклониться от уплаты пошлин и процветала контрабанда.

Наряду с торговлей рабами одним из источников поступления рабов была самопродажа или продажа в рабство собственных детей. Законом 329 года императора Константина Великого продажа детей допускалась только в случае крайней нужды, и только новорожденных. Если же оказывалось, что дети были проданы без крайней нужды, то виновные карались смертной казнью как совершившие тяжкое преступление — продавшие свободного человека в рабство. За родителями оставлялось право выкупить детей в любое время. По данным папирусов, в Египте была распространена самопродажа в рабство на определённый срок за еду. Наконец, обращение в рабство выступало в некоторых случаях наказанием за особо тяжёлые преступления (servitus poenae).

Экономическое значение 
В законодательстве Юстиниана I проводилось различение между сельскими и городскими рабами. В сельском хозяйстве рабы трудились в императорских поместьях, в имениях светских и духовных землевладельцев, арендаторов-эмфитевтов, мелких земельных собственников и даже колонов. Рабы, получившие от господина пекулий могли владеть другими рабами (викариями), которые находились у них в полном подчинении.

Особо законодательство Юстиниана выделяло городских рабов (servi urbani). Рабский труд интенсивно использовался мукомолами для вращения жерновов. Рабы подразделялись на тех, кто работал в ремесленных эргастириях, и тех, кто занимался по приказу господина торговлей. В крупных мастерских работало несколько сотен рабов, собственных владельца эргастирия, и наёмных; во главе мастерской также стоял раб.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Общество Византии
Византия